Список ссавців Ботсвани містить перелік видів ссавців, записаних на території Ботсвани. У список не включені свійські тварини, регіонально зниклі види, а також види, присутність яких в країні непевна.

Із 159 зазначених в таблиці видів, 1 — на межі зникнення, 1 перебуває під загрозою вимирання, 5 є уразливими, 6 — близькі до загрозливого стану, для оцінки 1 виду даних недостатньо.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП.

Ботсвана
Ссавці Ботсвани